La saga di Gösta Berling (Gösta Berlings saga) – romanzo di Selma Lagerlöf del 1891
La leggenda di Gösta Berling (Gösta Berlings saga) – film muto del 1924 diretto da Mauritz Stiller
Gösta Berlings Saga – gruppo musicale svedese